Potton kan syfta på följande:

 Potton, stad i Bedfordshire, England
 Potton, Québec, en kommun i Kanada
 Potton Island, en ö i Essex, England